La Facultad de Estudios Internacionales y Políticas Públicas es parte de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS). Actualmente es una de las Unidades con mayor prestigio Académico, y dotada de reconocimientos nacionales e internacionales por la calidad y excelencia de su programas de posgrado y de licenciatura, así como también por el nivel de habilitación y desarrollo de su planta docente y de investigadores, y por sus estudiantes y egresados quienes se insertan con éxito en los distintos ámbitos profesionales y productivos en el país y el extranjero.
La Facultad de Estudios Internacionales y Políticas Públicas cuenta con una planta docente con habilidades y aptitudes aptas para la aplicación del contenido de programa de estudio para las diferentes áreas de estudios de la facultad , en tanto los docentes de la facultad juegan un papel clave para formar al estudiante y dotarlo de los conocimientos necesarios para su aplicación en el ámbito profesional así como para enfrentar los nuevos retos que un mundo globalizado atrae hacia la sociedad.

Aunado a lo anterior, la Facultad de Estudios Internacionales y Políticas Públicas realiza una intensa e importante tarea de vinculación y de relaciones internacionales, que redundan en beneficio no sólo de su propia comunidad académica sino de toda la Universidad. Ejemplo de ello los http://interpol.uas.edu.mx 
 Universidad Autónoma de Sinaloa

Facultades de la Universidad Autónoma de Sinaloa